Palo – religia
 Palo – gmina w Hiszpanii
 Palo – miasto w stanie Iowa, w Stanach Zjednoczonych
 Palo – wieś w Estonii
 Palo – miasto na Filipinach